8534 Knutsson – asteroide della fascia principale

Persone 

 Anders Knutsson Ångström – fisico svedese
 Sveinn Knútsson – nobile norvegese
 Torgils Knutsson – militare svedese